Delta Island ist der Name mehrerer Inseln:

 Delta Island (Bermuda), Insel von Bermuda, Warwick Parish

 englischer Name der Deltainsel in der Gruppe der Melchior-Inseln, Palmer-Archipel, Antarktika

 Delta Island, Insel der Montebello-Inseln, Westaustralien